LMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marsa El Brega (Libia)